Yoshiyuki ist der Name folgender Personen:

Familienname:
 Yoshiyuki Eisuke (1906–1940), japanischer Schriftsteller
 Yoshiyuki Junnosuke (1924–1994), japanischer Schriftsteller
 Kazuko Yoshiyuki (* 1935), japanische Filmschauspielerin und Synchronsprecherin
 Kōhei Yoshiyuki (1946–2022), japanischer Mode- und Kunstfotograf
 Mizuko Yoshiyuki (* 1932), japanische Mammalogin
 Rie Yoshiyuki (1939–2006), japanische Schriftstellerin

Vorname:
 Yoshiyuki Abe (* 1969), japanischer Radrennfahrer
 Yoshiyuki Miyake (* 1945), japanischer Gewichtheber
 Yoshiyuki Sadamoto (* 1962), japanischer Illustrator
 Tsuruta Yoshiyuki (1903–1986), japanischer Schwimmer